Оберхоф ():
 Оберхоф — город в Германии (Тюрингия, район Шмалькальден-Майнинген).
 Оберхоф — коммуна в Швейцарии (кантон Аргау).